Плано може да се односи на:
 Плано (Трогир), насеље града Трогира, Република Хрватска;

или
 Плејно (енг. Plano), град у држави Тексас, Сједињене Америчке Државе;